Auguste von Preußen (oder Augusta von Preußen) ist der Name folgender Personen:

 Auguste von Preußen (1780–1841), durch Heirat Kurfürstin von Hessen-Kassel
 Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach (1811–1890), durch Heirat Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen
 Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858–1921), durch Heirat Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen

siehe auch:
 Marie Auguste von Anhalt (1898–1983), durch Heirat Prinzessin von Preußen
 August von Preußen